Galatasaray Spor Kulübü 2018-2019 – stagione della squadra di calcio
 Galatasaray Spor Kulübü 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Galatasaray Spor Kulübü 2018-2019 – stagione della squadra di pallavolo maschile